Шеховцо́в () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Шеховцов, Андрей Захарович (Шеховцев, Шехавцев; 1847/1848?—1901) — протодьякон Большого Успенского собора (1881—1901) в Москве, бас.
 Шеховцов, Антон Владимирович (род. 1978) — украинский политолог и публицист.

В 
 Шеховцов, Вадим Михайлович (род. 1954) — поэт, литератор.
 Шеховцов, Валерий Николаевич (род. 1964) — российский журналист, продюсер, режиссёр.
 Шеховцов Василий (? - 1639) —  житничный голова в Валуйках курченин сын боярский, умер в 1639 г.
 Шеховцов, Василий Александрович (род. 1949) — живописец.

Г 
 Шеховцов, Геннадий Иванович — ур. Курской обл. прикованный болезнью к постели тамбовский поэт, член Союза писателей России, лауреат тамбовской областной премии им. Е. А. Боратынского.

Д 
  (род. 1995) — украинский футболист

И 
  (род. 1929) — советский и украинский архитектор.
 Шеховцов, Игорь Васильевич — чемпион мира по кикбоксингу и савату.
 Шеховцов, Иван Иванович — советский изобретатель и рационализатор, лауреат конкурса «Техника — колесница прогресса» (1983), кандидат в президенты.

К 
  (1998) — российский футболист.
 Шеховцев, Козьма — воевода города Рублёва (1678)..
 Шеховцов Кузьма — "стрелецкий и казачий голова Кузьма Шеховцов во главе волуйчан" (1673).

М—Ю 
 Шеховцов, Михаил Петрович (1786 — после 1869) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.
 поручик Нефед Ильин сын Шеховцов — воевода г. Новый Оскол
 Шеховцов, Николай Архипович (1914—1974) — советский учёный, дважды лауреат государственной премии СССР.
 Шеховцов, Онисифор Андреевич — новомученик Русской православной церкви, сын легендарного протодьякона Большого Успенского собора.
 Шеховцов, Парфен — воевода города Олешня нач. 18 века
 Шеховцов, Серафим Григорьевич (1928—2021) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Шеховцов, Сергей Васильевич (род. 1969) — российский художник и скульптор.
 (Шаховцов, Шеховцов) Фома (? - 1859) — иеросхимонах, подвижник Свято-Данилова монастыря.
 Шеховцов, Юрий Игнатьевич — депутат Парламента Эстонии (Рийгикогу) от Партии Развития Эстонии.



См. также

Примечания